Robert Williams peut désigner :
 Robert Williams (1773-1821), homme politique américain ;
 Robert Williams (1841-1914), archer américain ;
  (1860-1938), ingénieur des mines et entrepreneur britannique ;
 Robert Williams (1926-2015), chimiste anglais ;
 Robert Williams (1894-1931), acteur américain ;
 Robert Williams (1904-1978), acteur américain ;
 Robert Peter Williams (1927-2017), acteur, producteur et réalisateur américain ;
 Robert Williams (1940-), astronome américain ;
 Robert Williams (1942-), géomètre américain ;
 Robert Williams (1943-), peintre américain ;
 Robbie Williams (1974-), chanteur anglais ;
 Robert Williams III (1997-), basketteur américain.